Plaats in Armenië
Agavnadzor (Kotajk)
Agavnadzor (Vajots Dzor)